L'aire urbaine du Puy-en-Velay est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Composée de 49 communes, elle comptait  en 2015.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine du Puy-en-Velay est composée de 49 communes, toutes situées dans la Haute-Loire.

Neuf communes de l'aire urbaine font partie de l'unité urbaine du Puy-en-Velay.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département :

Composition

Zonage de 2010 

L'aire urbaine du Puy-en-Velay est composée de quarante-neuf communes :

Zonage de 1999 
Dans son zonage de 1999, l'aire urbaine du Puy-en-Velay comptait 39 communes :

Évolution démographique 
L'évolution démographique ci-dessus concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Voir aussi

Articles connexes 
Données générales
 Unité urbaine
 Pôle urbain
 Aire urbaine (France)
 Liste des aires urbaines de France
 Données démographiques en rapport avec la Haute-Loire
 Communes de la Haute-Loire
 Unités urbaines de la Haute-Loire
 Aires urbaines de la Haute-Loire
 Données démographiques en rapport avec l'aire urbaine du Puy-en-Velay
 Unité urbaine du Puy-en-Velay
 Arrondissement du Puy-en-Velay

Liens externes 
 Statistiques (dossier complet) de l'aire urbaine du Puy-en-Velay (114), sur le site de l'Insee.

Notes et références

Notes

Références 

Puy-en-Velay, Le
Puy-en-Velay, Le